Les Le Mans Series 2006 (nouveau nom du championnat Le Mans Endurance Series) s'est déroulée du  au  sur un total de cinq manches.

Calendrier 

† - La course d'Istanbul, initialement prévue sur 1 000 kilomètres (soit environ 6 heures) a été raccourcie à 4 heures en raison d'un manque de carburant consécutif à des problèmes logistiques.

Résultats 
Vainqueur du classement général en caractères gras.

Championnat des équipes 
Barème de points : 10-8-6-5-4-3-2-1.

Classement LMP1 

† - La voiture n°9 de Creation Autosportif est classée devant la n°19 Chamberlain-Synergy au bénéfice de sa deuxième place au Nurburgring.

Classement LMP2 

† - L'équipe ASM Team a cessé sa collaboration avec l'équipe Chamberlain-Synergy à l'issue de la deuxième manche. ASM Team a donc été considéré comme un nouvel engagé et les points des deux équipes n'ont pas été cumulés.

Classement GT1 

† - L'équipe Team Modena a cessé sa collaboration avec l'équipe Cirtek à l'issue de la deuxième manche. Team Modena a donc été considéré comme un nouvel engagé et les points des deux équipes n'ont pas été cumulés.

Classement GT2

Classement des pilotes 
Barème de points : 10-8-6-5-4-3-2-1. Seuls les pilotes qui ont conduit au moins 1 heure reçoivent des points.

Les points son accordés à une combinaison "voiture-pilote". Si un pilote a inscrit des points avec deux voitures différentes, ses points ne sont pas cumulés et il apparaît deux fois dans le classement.

Classement LMP1

Classement LMP2

Classement GT1

Classement GT2

Sources

Liens externes 
 

Sport automobile en 2006
2006